Lindelof ist der Familienname folgender Personen:

 Damon Lindelof (* 1973), amerikanischer Drehbuchautor
 Friedrich von Lindelof (1794–1882), hessischer Jurist und Ministerpräsident

Siehe auch:

 Lindelöf (Begriffsklärung)